Atilio Badalini – calciatore argentino
 Giovanni Badalini – militare italiano